The Arockalypse — третий и самый успешный студийный альбом хеви-метал-группы Lordi, вышедший в 2006 году. Этот альбом содержит песню «Hard Rock Hallelujah», с которой группа победила на конкурсе песни «Евровидение» в 2006 году. Альбом стал трижды платиновым в Финляндии и золотым в Швеции, Германии и Греции. В чартах Финляндии, Греции и Швеции он добрался до первых мест, а в Германии, Эстонии и Швейцарии был замечен в десятках лучших. На обложке изображён басист OX, но на самом деле все басовые партии на альбоме сыграл Kalma, о чём сказано во вкладыше внутри.

Приглашенные гости 
Для записи The Arockalypse были приглашены такие звёзды как Ди Снайдер и Jay Jay French из Twisted Sister, Удо Диркшнайдер (во вкладыше его имя было написано как «Ado») из Accept и Брюс Кулик из Kiss.

Список композиций 
 «SCG3 Special Report» (при участии Ди Снайдера в роли представителя команды монстров) — 3:46 (Mr. Lordi/Kita)
 «Bringing Back the Balls to Rock» — 3:31 (Mr. Lordi)
 «The Deadite Girls Gone Wild» — 3:45 (Mr. Lordi/Kita/Tracy Lipp)
 «The Kids Who Wanna Play with the Dead» — 4:07 (Mr. Lordi)
 «It Snows in Hell» (при участии Брюса Кулика, исполнившего партию соло-гитары) — 3:37 (Mr. Lordi/Kita/Lipp)
 «Who’s Your Daddy?» — 3:38 (Mr. Lordi)
 «Hard Rock Hallelujah» — 4:07 (Mr. Lordi)
 «They Only Come Out at Night» (при участии Удо Диркшнайдера в качестве второго вокалиста) — 3:39 (Mr. Lordi/Amen)
 «Chainsaw Buffet» (при участии Джей Джей Френча как соло-гитариста) — 3:47 (Mr. Lordi)
 «Good to Be Bad» — 3:30 (Mr. Lordi)
 «The Night of the Loving Dead» — 3:08 (Mr. Lordi)
 «Supermonstars (The Anthem of the Phantoms)» — 4:04 (Mr. Lordi)

Бонус издание 
В ноябре 2006 The Arockalypse был повторно выпущен в Финляндии как специальное издание, которое включало 3 дополнительных песни и DVD. Эта версия была также первым альбомом Lordi, который был выпущен в США.

Бонус песни
 «Would You Love a Monsterman?» (версия 2006 года)
 «Mr. Killjoy»
 «Evilove»

DVD
 «Live at Market Square»
 «Hello Athens»
 Клипы: «Who’s Your Daddy?», «Hard Rock Hallelujah» и «Would You Love a Monsterman?» (2006)

Винил 
В 2007 году состоялся ограниченный выпуск The Arockalypse на виниле в США, который был доступен в четырёх версиях: чёрный, белый, синий, с красными брызгами. Альбом состоит из двух пластинок и включает все песни со специального издания и три концертных трека на стороне D:

 «Devil Is a Loser (Live)»
 «Hard Rock Hallelujah (Live)»
 «Would You Love a Monsterman? (Live)»

Ссылки 
 Официальный веб-сайт группы Lordi
 Рецензия на альбом 

Альбомы The End Records
Альбомы Lordi
Альбомы BMG
Альбомы Drakkar Entertainment